Главный научный сотрудник ВВС США является гражданским членом штаб-квартиры ВВС. По табели о рангах его должность эквивалента трёхзвёздному генералу, и в этой роли он является самым высокопоставленным представителем науки и техники в ВВС США. В настоящее время главный научный сотрудник ВВС США — доктор Ричард Джозеф.

Функции и обязанности 
Главный научный сотрудник ВВС США выполняет несколько функций и обязанностей том числе:

 Служит главным научно-техническим советником начальника штаба ВВС и секретарем ВВС США.
 Предоставляет оценки по широкому кругу научных и технических вопросов, касающихся задач ВВС.
 Выявляет и анализирует технические проблемы и доводит их до сведения руководителей ВВС, а также взаимодействует с другими руководителями ВВС, оперативными командирами, командующими боевыми действиями, сообществом по разведке и научно-техническому сотрудничеству для решения межорганизационных технических проблем.
 Взаимодействует с другими службами и канцелярией министра обороны по вопросам, касающимся внутренних технических вопросов ВВС.
 Работает в Руководящем комитете и Старшей обзорной группе Научно-консультативного совета ВВС .
 Является главным научно-техническим представителем ВВС в гражданском научно-техническом сообществе и в широкой общественности.

Офис Главного научного сотрудника 
Офис Главного научного сотрудника проводит несколько стратегических исследований, в том числе:

 Технологические горизонты
 Энергетические горизонты
 Cyber Vision 2025, кратко изложено в журнале вооруженных сил
 Глобальные горизонты

Хронологический список главных научных сотрудников ВВС

Примечания

Ссылки 
 

Военно-воздушные силы США